Pirate Radio è la terza raccolta del gruppo The Pretenders, pubblicata nel 2006 dalla Rhino Records.

Comprende quattro CD e un DVD contenente alcuni videoclip.

Tracce
CD 1
 Precious
 Stop Your Sobbing
 Wait
 Kid
 Tattooed Love Boys
 Mystery Achievement
 Brass in Pocket
 Porcelain
 Talk of the Town
 Message of Love
 Cuban Slide
 What You Gonna Do About It
 Adultress
 Bad Boys Get Spanked
 I Go to Sleep
 Day After Day
 Birds of Paradise
 English Roses
 Time the Avenger
 Watching the Clothes
 Show Me

CD 2
 Back on the Chain Gang
 Thumbelina
 Thin Line Between Love and Hate
 My City Was Gone
 Middle of the Road
 Tequila
 2000 Miles
 When I Change My Life
 My Baby
 Worlds Within Worlds
 Don't Get Me Wrong
 Hymn to Her
 Tradition of Love
 Room Full of Mirrors
 Reconsider Me
 Hold a Candle to This
 Windows of the World
 Never Do That
 No Guarantee
 Not a Second Time

CD 3
 Sense of Purpose
 Downtown (Akron)
 How Do I Miss You
 Bold as Love
 When Will I See You
 Hollywood Perfume
 Night in My Veins
 977
 All My Dreams
 Angel of the Morning
 Money Talk
 Rebel Rock Me
 I'll Stand by You
 Every Mother's Son
 Love Colours
 Private Life
 Lovers of Today
 Creep
 Criminal
 Revolution

CD 4
 Every Day Is Like Sunday
 Human
 Popstar
 Back Down
 California
 Needle and the Damage Done
 From the Heart Down
 Who's Who
 Biker
 Nails in the Road
 Legalize Me
 Homecoming
 Up the Neck
 Fools Must Die
 Nothing Breaks Like a Heart
 Lie to Me
 Complex Person
 You Know Who Your Friends Are
 I Should Of
 Losing

DVD
 Talk of the Town
 Adultress
 Wait
 Hollywood Perfume
 Brass in Pocket
 977
 Never Do That
 Thumbelina
 2000 Miles
 Night in My Veins
 My City Was Gone
 Tattooed Love Boys
 Middle of the Road
 Don't Get Me Wrong
 Criminal
 Room Full of Mirrors
 Louie Louie
 Stop Your Sobbing
 Tattooed Love Boys/Up the Neck

Collegamenti esterni